

Personnalités 
 Julien Bedeu, dit Jodelet (1591-1660), acteur français du .
 Gilles Jodelet de La Boissière (fl. 1663-1682), architecte et graveur du  siècle.
 Charles Emmanuel Jodelet (1883-1973), peintre et dessinateur français.

Arts 
Deux pièces de théâtre dédiées au comédien Jodelet :
 1645 : Jodelet ou le Maître valet, une comédie en cinq actes de Paul Scarron.
 1646 : Jodelet astrologue, une comédie en cinq actes et en vers d’Antoine Le Métel, sieur d'Ouville.

Homonymie de patronyme